Raczyński ou Raczynski (prononcé ratchinski) est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme

Nobles 
 , famille noble polonaise du clan Nałęcz :
 Atanazy Raczyński (1788-1874), comte polonais et diplomate prussien ;
 Edward Bernard Raczyński (1891-1993), homme d'État polonais ;
 Roger Raczyński (1889-1945), diplomate, haut fonctionnaire et homme politique polonais ;

Autres personnalités 
 Aleksander Raczyński (1822-1889), peintre austro-hongrois ;
 Bogdan Raczynski (1977-), musicien américain d'origine polonaise de musique électronique ;
 Jean-Pierre Raczynski (1953-), footballeur français ;
 Nicole Raczynski (1979-), catcheuse américaine ;
 Zdzisław Raczyński (1959-), diplomate, écrivain et journaliste polonais.

Architecture 

 , palais de Varsovie en Pologne, siège des archives historiques ;
 Bibliothèque Raczyński, bibliothèque de la ville polonaise de Poznań.

Histoire 
 Rapport Raczyński, note diplomatique du Gouvernement polonais en exil à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme polonais